Sidamulih (Rawalo), een plaats in Indonesië
Sidamulih (Pamarican), een plaats in Indonesië
Sidamulih (Sidamulih), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing